Епархия Авеллино (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Беневенто, входящей в церковную область Кампании. В настоящее время епархией управляет архиепископ .

Клир епархии включает 72 епархиальных и 25 монашествующих священников, 11 диаконов, 31 монаха и 207 монахинь.

Адрес епархии: Palazzo Vescovile, Piazza Libertà 19, 83100 Avellino, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 64 прихода в коммунах Кампании: все в провинции Авеллино — Авеллино, Меркольяно, Пратола-Серра, Суммонте, Сан-Потито-Ультра, Серино, Гроттолелла, Айелло-дель-Сабато, Форино, Прата-ди-Принчипато-Ультра, Сант’Анджело-а-Скала, Контрада, Атрипальда, Монтефредане, Таурази, Манокальцати, Сан-Манго-суль-Калоре, Кандида, Кьюзано-ди-Сан-Доменико, Мирабелла-Эклано, Луогозано, Сан-Микеле-Серино, Сант'Анджело-алл'Эска, Каприлья-Ирпина, Патернополи, Фонтанароза, Чезинали, Санто-Стефано-дель-Соле, Паролизе, Санта-Лучия-ди-Серино, Оспедалетто-д'Альпиноло, Сорбо-Серпико, Монтефорте-Ирпино, Сальца-Ирпина.

Кафедра архиепископа находится в городе Авеллино в церкви .

История 
Уже в I веке христианство появилось в муниципии Абеллинум; в III—IV веке во время гонений при императоре Диоклетиане здесь приняли мученическую смерть многие христиане. К концу V века Абеллинум (близ Артипальды) обезлюдел из-за экономического кризиса, эпидемии чумы и войны между остготами и византийцами.

Основание кафедры Авеллино относят к V веку, когда в исторических документах упоминаются имена двух епископов. Неизвестно, занимал ли кафедру Авеллино святой епископ Модестин, принявший мученическую смерть в 311 году.

Позднее территория епархии была завоевана лангобардами и присоединена к герцогству Беневенто. В VII—VIII веке был отстроен новый город на холме Ля Терра. Город, как и замок, был окружен крепостной стеной, застройка же велась вокруг первой церкви в честь Пресвятой Девы Марии.

Территория Авеллино попала под юрисдикцию епископов Беневенто. 29 мая 969 года впервые епархия Авеллино упоминается, в качестве епископства-суффраганства епархии Беневенто, которая в этот же день была возведена в ранг архиепархии-митрополии.

С 1053 года информация об епископах Авеллино приобретает систематический характер.

В 1132 году в Авеллино было начато строительство собора. Храм был освящен епископом Гульельмо в 1166 году. Во время поиска материала для повторного использования при строительстве кафедрального собора, были обнаружены мощи святого Модестина и других мучеников. Тогда же мощи святых Модестина, Флавиана и Флорентина были положены в крипте собора.

9 мая 1466 года епархия Авеллино и епархия Фридженто были объединены по принципу aeque principaliter. Однако, в XVI веке некоторые епископы отказались от резиденции в Авеллино и перенесли её во Фридженто. Союз кафедр Авеллино и Фридженто укрепился при епископе Сильвио Мессалья.

В соответствии с конкордатом между Святым Престолом и Неаполитанским королевством, епархия Фридженто была окончательно упразднена 27 июня 1818 года буллой De utiliori Папы Пия VII, и епархия была переименована в епархию Авеллино.

Ординарии епархии 
 Кафедра Авеллино 
 Тимофей (496—499);
 святой Сабин (525—526);
 Труппуальд (1053);
 Гоффредо (1059);
 Пьетро (1068);
 Неизвестный по имени (1071);
 Джованни I (1114—1126);
 Роберто (1131—1133);
 Виджиланцио (1145);
 Гульельмо (1166—1207);
 Руджеро (1215 — 10.04.1242);
 Джакомо (1265);
 Джованни II (1266);
 Леонардо (1267—1277);
 Бенедетто (20.04.1288 — 1294);
 Франческо (08.04.1295 — 1310) — францисканец;
 Никола I (15.02.1311 — 1324) — доминиканец;
 Гоффредо Дель Туфо (1325 — 21.02.1326) — назначен епископом Трикарико;
 Нитамбене (21.02.1326 — 17.06.1334) — августинец-еремит, назначен епископом Тривенто;
 Никола II (17.06.1334 — 1351) — доминиканец;
 Раймондо (27.06.1351 — 1363) — францисканец;
 Никола III (16.10.1363 — 1391) — францисканец;
 Маттео (01.03.1391 — 1422/1423);
 Франческо Паломбо (25.10.1423 — 12.12.1431) — назначен епископом Мельфи;
 Фуччо (10.02.1432 — 1466).

 Кафедра Авеллино и Фридженто 
 Баттиста де Вентура (09.05.1466 — 1492);
 Антонио Де Пирро (08.10.1492 — 1503);
  (28.07.1503 — 1505) — апостольский администратор;
 Антонио Де Каро (1505 — 27.10.1507) — назначен епископом Нардо;
 Габриэле Сетарио (27.10.1507 — 1510);
 Джованни Франческо Сетарио (11.01.1511 — 1516);
 Арканджело Мадриньяно (18.08.1516 — 28.03.1520);
 Сильвио Мессалья (28.03.1520 — 1544) — цистерцианец;
 Джеронимо Альбертини (19.01.1545 — 1548);
  (12.09.1548 — 10.03.1549) — апостольский администратор;
 Асканио Альбертини (10.05.1549 — 1580);
 Пьетрантонио Вичедомини (04.11.1580 — 1591);
 Фульвио Пессерини (21.06.1591 — 19.04.1599) — назначен епископом Пистои;
 Томмазо Ваннини (21.05.1599 — 05.05.1609);
 Муцио Чинквини (10.06.1609 — 15.12.1625);
 Бартоломео Джустиниани (09.02.1626 — 24.04.1653);
 Лоренцо Полличини (10.11.1653 — 10.07.1656);
 Томмазо Бранкаччо (16.10.1656 — 19.08.1669) — назначен епископом Нардо;
 Джованни Баттиста Ланфранки (30.06.1670 — 03.01.1673) — театинец;
 Карло Пеллегрини (13.03.1673 — 03.05.1678);
 Франческо Сканнагатта (12.06.1679 — 18.03.1700);
 Эмануэле Чикателли (28.05.1700 — 17.12.1703);
 Пьетро Алессандро Прокаччини (15.12.1704 — 09.06.1722);
 Франческо Антонио Фини (06.07.1722 — 29.07.1726);
 Керубино Томмазо Нобильоне (31.07.1726 — 09.12.1726) — доминиканец, назначен епископом Андрии;
  (09.12.1726 — 19.08.1742) — бенедиктинец;
 Антонио Мария Карафа (24.09.1742 — 04.05.1745) — театинец;
 Феличе Леоне (19.07.1745 — 09.07.1754) — августинец;
 Бенедетто Латилла (16.12.1754 — 29.02.1760);
 Джоаккино Мартинес (21.04.1760 — 21.02.1782);
 Sede vacante (1782—1792);
  (26.03.1792 — 14.05.1810);
 Sede vacante (1810—1818).

 Кафедра Авеллино 
 Доменико Нови Чьяваррия (06.04.1818 — 04.05.1841);
 Джузеппе Пальма (03.04.1843 — 12.10.1843) — кармелит;
 Джузеппе Мария Манискалько (17.06.1844 — 17.04.1854) — францисканец, назначен епископом Кальтаджироне;
 Франческо Галло (23.03.1855 — 16.09.1896);
  (30.11.1896 — 04.02.1908);
 Джузеппе Падула (02.08.1908 — 18.11.1928);
 Франческо Петронелли (18.01.1929 — 25.05.1939) — назначен епископом Трани и Барлетта (и Назарета и Бишелье);
 Гвидо Луиджи Бентивольо (27.07.1939 — 30.03.1949) — траппист, назначен архиепископом-коадьютером Катании;
 Джоаккино Педичини (.22.11.1949 — 02.06.1967);
 Паскуале Венеция (02.06.1967 — 28.02.1987);
  (28.02.1987 — 25.05.1992) — назначен архиепископом Салерно-Кампании-Ачерено;
  (20.02.1993 — 13.11.2004) — францисканец;
  (с 13 ноября 2004 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из 162 500 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 159 500 человек, что соответствует 98,2 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 120.000 || 120.000 || 100,0 || 139 || 103 || 36 || 863 ||  || 20 || 191 || 50
|-
| 1959 || 130.000 || 130.000 || 100,0 || 125 || 89 || 36 || 1.040 ||  || 37 || 205 || 52
|-
| 1968 || 133.000 || 133.155 || 99,9 || 116 || 85 || 31 || 1.146 ||  || 26 || 233 || 55
|-
| 1980 || 121.500 || 130.500 || 93,1 || 100 || 68 || 32 || 1.215 ||  || 37 || 158 || 55
|-
| 1990 || 139.200 || 139.800 || 99,6 || 105 || 69 || 36 || 1.325 || 3 || 38 || 178 || 51
|-
| 1999 || 143.418 || 145.418 || 98,6 || 106 || 76 || 30 || 1.353 || 8 || 31 || 184 || 55
|-
| 2000 || 143.418 || 145.418 || 98,6 || 98 || 72 || 26 || 1.463 || 8 || 27 || 180 || 55
|-
| 2001 || 143.500 || 145.500 || 98,6 || 96 || 69 || 27 || 1.494 || 8 || 28 || 178 || 55
|-
| 2002 || 143.500 || 145.000 || 99,0 || 100 || 72 || 28 || 1.435 || 8 || 28 || 174 || 55
|-
| 2003 || 143.500 || 145.000 || 99,0 || 99 || 71 || 28 || 1.449 || 10 || 28 || 172 || 55
|-
| 2004 || 143.500 || 146.000 || 98,3 || 98 || 70 || 28 || 1.464 || 10 || 28 || 170 || 55
|-
| 2006 || 159.500 || 162.500 || 98,2 || 97 || 72 || 25 || 1.644 || 11 || 31 || 207 || 64
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Авеллино
 Границы епархии Авеллино на сайте gcatholic.org
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 854–855 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 122; vol. 2 , p. 100; vol. 3 , p. 126; vol. 4 , p. 105; vol. 5, pp. 108–109; vol. 6, pp. 110–111

См. также 
 Епархия Фридженто

Авеллино
Авеллино